Świątynia Tianning – świątynia buddyjska w Pekinie
 Świątynia Tianning – świątynia buddyjska w Changzhou